Slovo potočnice má více významů:

 potočnice (rod) – rod rostlin Nasturtium z čeledi brukvovité, např. potočnice lékařská
 Branchiobdellida – řád kroužkovců česky nazývaný potočnice
 Branchiobdella – rod kroužkovců označovaný potočnice z řádu Branchiobdellida
 Potočnica (Novalja) – chorvatská vesnička, součást města Novalja
Potočnice (přítok Tiché Orlice) – potok v Pardubickém kraji